Серсе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Пуатьє, 85 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2017 року Серсе, Бує-Сен-Поль i Массе було об'єднано в новий муніципалітет Валь-ан-Вінь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 424 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1005,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серсе на сайті французького Національного інституту географії.
 [ Розташування муніципалітету Серсе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр